Cranbourne kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cranbourne, Australien, Victoria, Casey,

England 
 Cranbourne, Berkshire – en ort i Bracknell Forest, Berkshire, England
 Cranbourne, Hampshire – en ort i Hampshire, England

Robotskapade Australienförgreningar